Afstand kan betyde flere ting:
Tid/længde
Afstanden mellem 2 punkter, afstandsformel til brug i et koordinatsystem
Forskel eller ulighed: ”Afstanden mellem rig og fattig i Sverige er ikke så stor som i USA”.
Tage afstand fra noget: ”Jeg tager skarpt afstand fra dine synspunkter”.
Afstand inden typografi: Se afstand (typografi)